Grofija je lahko:

grofija, grofova posest
grofija (upravna enota)
zemljepisno ime v Sloveniji:
Grofija, potok na Gorenjskem
Grofija (522 m), hrib zahodno od vasi Peračica na Gorenjskem
 Šajerska oz. Grofija (odvisno od prevoda), izmišljena pokrajina v fantazijskih delih pisatelja J.R.R. Tolkiena.